Пу́шкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Пушкино.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Главой поселения и Главой администрации является Шведова Елена Алексеевна.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 113,84 км²
 Расположение: юго-западная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Вышегорским сельским поселением
 на северо-востоке — с Сафоновским городским поселением
 на юго-востоке — с Барановским сельским поселением
 на юге — с Дорогобужским районом
 на западе — с Ярцевским районом
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Сафоново — Пушкино.
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеются остановочные пункты: Вышегор, Максимово.
 Крупные реки: Днепр, Перемча.

Экономика 
3 сельхозпредприятия, школа, больница.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района